La saison 2020-2021 de Spor Toto Süper Lig est la soixante-troisième édition du championnat de Turquie. Le championnat oppose 21 clubs turcs en une série de quarante rencontres, au sein d'une poule unique où ils s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. 

Les quatre premières places de ce championnat sont qualificatives pour les compétitions européennes que sont la Ligue des champions et la Ligue Europa Conférence. Une cinquième place en Ligue Europa est attribuée au vainqueur de la coupe nationale.

Le Beşiktaş JK remporte son  titre lors de la dernière journée, devançant le Galatasaray SK à la différence de buts.

Participants 

Légende des couleurs

Classement et résultats

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte des points en confrontations directes, puis de la différence de buts en confrontations directes, puis du nombre de buts marqués en confrontations directes, puis de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués et enfin d'un match d'appui.

Résultats 
Le tableau suivant récapitule les résultats « aller » et « retour » du championnat :

Parcours en Coupes d'Europe

Bilan de la saison

Notes et références

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de Turquie de football

Championnat de Turquie de football
Turquie M1
Football
Football